Frederic IV d'Habsburg (1382 - 24 de juny de 1439), també conegut com a Frederic de la Bossa Buida, va ser un membre de la dinastia dels Habsburg duc d'Àustria Anterior i comte de Tirol des de 1406, fins a la seva mort (a aquest conjunt se'l va anomenar com Alta Austria). Era el fill més jove de Leopold III d'Àustria.

Frederic va governar sobre el comtat de Tirol i els territoris dels Habsburg dispersos al sud-oest d'Alemanya i a Alsàcia a què es refereixen col·lectivament com Àustria Anterior, segons el pre-acord del 1402 quan va arribar a la majoria d'edat (el comtat de Tirol no fou assignat fins a 1406), l'acord de partició de 1406, i l'acord efectiu a la mort (1411) del seu germà Leopold IV que des de la mort del germà primogènit Guillem d'Habsburg (1406) era el cap de família. Frederic es va convertir en l'únic governant a Àustria Anterior i Tirol a partir del 1411 mentre el seu germà Ernest d'Habsburg quedava sol a Àustria Interior (ducats d'Estíria, Caríntia i Carniola).

Els primers anys del regnat de Frederic van estar marcats per conflictes externs i interns. Va haver de vèncer l'oposició dels nobles locals (que li van donar el malnom de "Butxaques Buides") el 1406/07, i va haver de lidiar amb el moviment d'independència a Appenzell, que es va convertir en un protectorat de la confederació suïssa el 1411.

Quan es va posar del costat de l'antipapa Joan XXIII al concili de Constança, l'emperador Segimon del Sacre Imperi Romanogermànic li va llençar la proscripció imperial. Gràcies al suport de la població local se les va arreglar per mantenir Tirol, però va perdre l'Aargau, l'antiga pàtria dels Habsburg, davant els suïssos.

El 1425, el seu domini sobre Tirol s'havia estabilitzat, degut en part al començament reeixit de l'extracció de plata d'una mina que va portar a un augment de la prosperitat a la regió.

Frederic també va traslladar la cort de Meran a Innsbruck.

Matrimonis i fills 
El 24 de desembre de 1407, Frederic es va casar amb Elisabet del Palatinat (1381-1408), filla de Robert d'Alemanya a Innsbruck, però va morir a l'any següent sense fills mascles; va tenir una filla, Elisabet que va morir al cap d'unes hores (27-28 de desembre de 1408).

L'11 de juny de 1411 Frederic es va casar amb Anna, la filla del duc Frederic de Brunswick-Lüneburg, amb la que va tenir:

 Margarida (1423 - 6 de juliol de 1424)
 Hedwiga (1424 - 21 de febrer de 1427)
 Wolfgang (26 de febrer de 1426)
 Segimon (26 d'octubre de 1427 - 4 de març de 1496)

Ancestres

Enllaços externs 
 Encyclopedia of Austria

Comtes de Tirol
Ducs d'Àustria Anterior
Morts a Innsbruck